

Geografia
Mariani – città dell'India del distretto di Jorhat, nello stato federato dell'Assam.

Persone

Religione 
Mariani – membri della Congregazione dei Chierici Mariani
Mariani – devoti o dedicati alla Madonna o aderenti al Marianesimo (vedi anche Società di Maria (Marianisti) e Società di Maria (Maristi))
Mariani – appartenenti alla fazione di Gaio Mario e in generale ai Populares dell'antica Roma